«Капу́ста» — седьмой студийный и тринадцатый в общей хронологии альбом группы «Тайм-Аут».

Список композиций

Состав 
 Александр Минаев (Акакий Назарыч Зирнбирнштейн) — бас-гитара, перкуссия, вокал, саунд-продюсер, продюсер;
 Сергей Степанов (Гагей Гагеич Сикорский) — электрогитара, акустическая гитара, вокал;
 Роман Мухачев (Терминатор Куклачев) — клавишные, аккордеон, вокал;
 Андрей Родин (Архимандрей Кислородин) — ударные, перкуссия;
 Сергей Педченко (Чидазл) — пульт, камера, саунд-продюсер.

Специально приглашенные 
 Гарик Сукачёв — вокал в песне «Весна»
 Олеся Гринфельд и Оля «Fairytale» Лаврова — бэк-вокал в песнях «Рок играть — не трусами махать», «Жертвы научной фантастики», «Никто меня не любит» и «Весна».

Дополнительная информация 
 Выпуск альбома откладывался почти 10 лет. За это время не раз перезаписывался частично или полностью. Официальной причиной столь затянувшегося релиза считается невозможность договориться с издателями.
 Для Романа Мухачёва это первая полноценная студийная пластинка в составе Тайм-Аута.
 Несмотря на девятилетнее отсутствие, Сергей Степанов принимал участие в записи всех студийных альбомов группы, начиная с пластинки «Ёхан Палыч Forever».
 Это первый альбом, записанный без Павла Молчанова, который годом ранее покинул группу и завершил свою музыкальную карьеру.
 В альбом также были включены новые версии песен «Жертвы научной фантастики» и «Весна».
 Песня «Танцор диско» изначально значилась в репертуаре сольного проекта Сергея Степанова.

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы «Тайм-Аут»

Альбомы группы «Тайм-Аут»
Альбомы России